Влади́мир Никола́евич Ми́нин (род. 10 января 1929, Ленинград, СССР) — советский российский хоровой дирижёр, педагог; народный артист СССР (1988), заслуженный человек Молдавии (2004), лауреат Государственной премии СССР (1982).

Биография 
Родился 10 января 1929 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

Начинал учиться в Детской хоровой школе при Ленинградской государственной академической капелле (ныне Хоровое училище имени М. И. Глинки). В 1945 году окончил Московское хоровое училище (ныне Академия хорового искусства имени В. С. Попова). В 1950 году окончил Московскую консерваторию у В. Г. Соколова, в 1957 — аспирантуру при ней у А. В. Свешникова.

В 1949—1950 и 1954—1957 годах — хормейстер, 1987—1990 годах — художественный руководитель и главный дирижёр Государственного академического хора СССР (ныне Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова).

В 1951—1954 годах — художественный руководитель и главный дирижёр Ансамбля песни и пляски Северной группы войск в Польше, в 1958—1963 — хоровой капеллы «Дойна» Молдавской государственной филармонии в Кишинёве, в 1965—1967 — Ленинградской академической капеллы.

С 1954 преподавал хоровое дирижирование в Московской консерватории, Кишинёвской консерватории (ныне Академия музыки, театра и изобразительных искусств) (1958—1963), Новосибирской консерватории, где возглавлял кафедру хорового дирижирования (1963—1965). С 1967 года — преподаватель Музыкально-педагогического института им. Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных; с 1978 — профессор, в 1971—1979 — ректор).

С 1972 года — организатор, художественный руководитель и главный дирижёр Московского государственного академического камерного хора.

Многие годы — лучший интерпретатор русской церковной музыки. Именно благодаря его дирижерскому мастерству и настойчивости возродились для слушателей запрещенные до того духовные произведения русских композиторов — Д. Бортнянского, М. Березовского, П. Чеснокова, А. Струмского, культовые сочинения С. Рахманинова — «Всенощное бдение», «Литургия святого Иоанна Златоуста», хоровая музыка П. Чайковского и П. Танеева. Своими трудами сделал русскую церковную музыку достоянием слушателей во всем мире и возродил её как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. Русская православная музыка зазвучала в лучших концертных залах Европы, Северной и Южной Америки, Японии, Китая, Южной Кореи.

Возрождение к жизни огромного пласта отечественной культуры вызвало большой интерес композиторов к хоровой музыке. Хормейстеру посвящали свои произведения известные композиторы современности: Г. Свиридов (кантата «Ночные облака»), В. Гаврилин (хоровая симфония-действо «Перезвоны»), Р. Щедрин (хоровая литургия «Запечатленный ангел»), В. Дашкевич (литургия «Семь зарниц Апокалипсиса»), а Г. Канчели доверил ему премьеру в России четырёх своих сочинений.

В последние годы Московский камерный хор опробовал и необычные для камерного коллектива формы — участие в оперных постановках — в Цюрихском оперном театре в операх «Демон» А. Рубинштейна, «Хованщина» М. Мусоргского, на летнем фестивале в Брегенце (Австрия) — в операх «Бал-маскарад» Дж. Верди, «Богема» Дж. Пуччини, а летом 2003 года — в опере «Лисички» Л. Яначека и мюзикле Л. Бернстайна «Вестсайдская история».

Телеканал «Культура» снял фильм «Владимир Минин. От первого лица». К юбилею хормейстера телеканал «Культура» снимает фильм «Четыре вечера с Владимиром Мининым».

В 2010 году вышла в свет книга хормейстера «Соло для дирижера» c DVD «Владимир Минин. Сотворивший чудо», где собраны уникальные записи из жизни Хора и его руководителя.

В 2013 году избран председателем Московского отделения Всероссийского хорового общества (ныне Русское музыкальное общество).

Живёт и работает в Москве.
…Хор Минина — Художественный театр, Главный режиссёр которого не только ставит спектакли, но и сам играет, не может не играть. Минин — большой художник, большой музыкант, большой артист. (Э. Котлярский)

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств Молдавской ССР (1961)
 Народный артист РСФСР (29 августа 1978) указ Президиума Верховного Совета РСФСР № 949
 Народный артист СССР (12 октября 1988)
 Om Emerit (2 марта 2004 года, Молдавия) — в знак признательности за особые заслуги в укреплении дружеских отношений и развитии сотрудничества в области культуры между Республикой Молдова и Российской Федерацией
 Государственная премия СССР (1982) — за концертные программы 1978—1981 годов
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (23 августа 2019 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (24 августа 2004 года) — за выдающиеся заслуги в области музыкального искусства
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (25 августа 1997 года) — за заслуги перед государством, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства
 Орден Почёта (24 декабря 2008 года) — за большой вклад в развитие и сохранение лучших традиций русского национального хорового искусства, многолетнюю творческую деятельность
 Орден Дружбы (14 августа 2014 года) — за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю плодотворную деятельность
 Орден Трудового Красного Знамени (1960)
 Орден святого равноапостольного великого князя Владимира (1997, РПЦ) — за возрождение церковной музыки
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (2004, РПЦ)
 Орден Славы и Чести (2012, РПЦ)
 Международная премия Андрея Первозванного «За веру и верность» (2012, Фонд Андрея Первозванного)
 Национальная премия «Имперская культура» имени Эдуарда Володина за 2014 год. Номинация «Музыкальное искусство» за вклад в русскую музыкальную культуру.
 Премия «Триумф» (2009)
 Почётная грамота Правительства Москвы (24 декабря 2003 года) — за большой вклад в развитие отечественного хорового искусства и в связи с 75-летием со дня рождения
 Благодарность Министра культуры Российской Федерации (18 февраля 2004 года) — за многолетний плодотворный труд, за большой вклад в сохранение и развитие отечественного хорового искусства.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Московского государственного камерного хора

 Фёдорова Л. Поющая дружина Минина
 Седов Я. Режиссёр хорового театра. Владимир Минин отмечает свой юбилей на сцене. Статья на сайте «Российской газеты»
 «Капельмейстер» России
 Официальный аккаунт Владимира Минина на Facebook
 Официальный Twitter Владимира Минина

Хормейстеры России
Хормейстеры СССР
Ректоры вузов Москвы
Заслуженные деятели искусств Молдавской ССР
Академические музыканты России
Академические музыканты СССР
Выпускники Академии хорового искусства
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Преподаватели Академии музыки имени Г. Музическу
Преподаватели Новосибирской консерватории
Преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных
Лауреаты премии «Триумф»